Az 1985-ös női röplabda-Európa-bajnokságnak – amely a 14. női röplabda-Eb volt – Hollandia adott otthont 1985. szeptember 29. és október 6. között. A mérkőzéseket 5 városban rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény 
Magyarország és a hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1985-ös férfi röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság n
Női röplabda-Európa-bajnokság